Mavia (koningin) - Arabische koningin uit de 4e eeuw
 Mavía (berg) - berg in Mozambique
 Marvia Malik - Pakistaans transgender mediapersoon